Таскаровас () — американский топоним:

 Таскаровас — река в восточной части штата Огайо, США
 Таскаровас — административно-территориальный округ в штате Огайо, США